Margulis puede referirse a:
Grigori Margulis, matemático ruso.
Lynn Margulis, bióloga estadounidense.
Mario Margulis, sociólogo argentino.
Vitaly Margulis, pianista y pedagogo ucraniano.